è un kaijū (mostro misterioso) immaginario, personaggio della saga dei film di Godzilla e di King Kong.

È ispirato al tirannosauro di King Kong, dato che King Kong nel film King Kong - Il gigante della foresta gli spaccherà la mascella come nel primo film.

Aspetto 
Gorosaurus è un dinosauro ispirato ad un Tyrannosaurus rex. Ha il corpo ricoperto da scaglie verdi e la pancia arancione. La testa ha la forma leggermente triangolare, con due occhi aquilini e delle mascelle potenti.

Poteri e abilità 
Gorosaurus non ha poteri ma combatte come un canguro alzandosi da terra e dando un potente calcio con entrambe le zampe.

Storia
Apparve per la prima volta nel film King Kong - Il gigante della foresta (il nome gli verrà dato nel film Gli eredi di King Kong) dove la sua altezza era intorno ai venti metri, come King Kong, che in quel film ha un'altezza doppia rispetto all'originale. Sempre in quel film,  il Gorosaurus muore per mano di Kong che con le mani, gli spalanca le fauci fino a romperle e uccidendo il Gorosauro, come ha fatto nel film degli anni Trenta contro il dinosauro carnivoro (identificato nel remake del 2005 come un V-rex).

Gorosaurus nel film Gli eredi di King Kong era alto quanto Godzilla e quando era controllato degli alieni assediava la città di Parigi (nel doppiaggio originale e giapponese, viene identificato come Baragon. Infatti Baragon avrebbe dovutto attaccare Parigi), quando però viene liberato dagli umani aiuta gli altri kaijū a sconfiggere King Ghidorah, alleato con gli alieni.

Filmografia 
 King Kong, il gigante della foresta (Kingu Kongu no gyakushû) (1967), di Ishirō Honda
 Gli eredi di King Kong (Kaijû sôshingeki) (1968), di Ishirō Honda

Personaggi di King Kong
Personaggi di Godzilla
Dinosauri immaginari
Toho Kaiju